Вајлас има више значења:
 Округ Вајлас (Висконсин)
 Вајлас (Флорида)
 Вајлас (Њу Џерзи)
 Вајлас (Јужна Дакота)
 Вајлас (Колорадо)